bom-retirensi – abitanti di Bom Retiro do Sul
bom-retirensi – abitanti di Bom Retiro